Penck ist der Familienname folgender Personen:

 A. R. Penck, (bürgerlich Ralf Winkler; 1939–2017), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Albrecht Penck (1858–1945), deutscher Geograph und Geologe
 Walther Penck (1888–1923), deutscher Geomorphologe

Siehe auch:
 Albrecht-Penck-Medaille
 Penck-Gletscher, Gletscher an der Luitpold-Küste, Coatsland, Antarktika
 Pencksøkkrabbane, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Penck-Mulde, Talkessel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kap Penck, Kap zwischen dem Prinzessin-Elisabeth-Land und dem Kaiser-Wilhelm-II.-Land, Antarktika
 Penk